KKB steht als Abkürzung für:
 kaufkraftbereinigt, siehe Kaufkraftparität
 Kazkommertsbank, ehemalige kasachische Bank
 Kernkraftwerk Beznau (Schweiz)
 Kernkraftwerk Brunsbüttel (Deutschland)
 Knabenkantorei Basel
 Kolberger Kleinbahn, Schmalspurbahn in Pommern
 Kollegium Karl Borrommäus, siehe Kantonale Mittelschule Uri
 Kundenkreditbank, ehemalige deutsche Bank
 Kunststoff-Kraftstoff-Behälter, siehe Kraftstofftank
 Klinik Kompetenz Bayern

Abkürzung